

Patronyme 

 Bruno Cholet (1957-), criminel multirécidiviste français.
 François-Armand, comte Cholet (1747-1826), homme politique français des .
 Jules, comte de Cholet (1798-1884), fils du précédent, homme politique français du .

Toponyme 

 Cholet, sous-préfecture du Maine-et-Loire en France
 Cours d'eau :
 Le Cholet, affluent de la Loire (, Nièvre)
 Le Cholet, affluent de la Lyonne (, Drôme)
 Le Cholet, affluent du Monastier (, Ardèche et Haute-Loire)

Autre 
 Le cholet, un chalet bolivien.

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français